Сопряжённый элемент:
 Сопряжённый элемент (теория групп)
 Сопряжённый элемент (теория полей)

См. также